Anglia:
 Belle Vue – miejscowość w hrabstwie Kumbrii
 Belle Vue – miejscowość w hrabstwie Kumbrii
 Belle Vue – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire
 Belle Vue – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester
 Belle Vue – miejscowość w hrabstwie Shropshire
 Belle Vue – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire

Mauritius:
 Belle Vue Maurel – miejscowość

Inne:
 Belle Vue – stadion w Rhyl w Walii, na którym swoje mecze rozgrywa Rhyl F.C.
 Belle Vue Aces – żużlowy klub z Manchesteru  

Zobacz też:
 Belle
 Bellevue
 Vue